Ontleding is het opsplitsen van een object in samenstellende delen. Specifieker kan het betekenen:
ontleding (scheikunde), in de scheikunde een reactie waarbij uit één reactant verschillende reactieproducten ontstaan;
ontleding van water, de ontleding van water in waterstof en zuurstof.
ontleding (grammatica), in de grammatica het benoemen van verschillende zinsdelen;
analyseren van een lineair weergegeven geneste structuur, zoals in een wiskundige expressie of een computerprogramma;
ontleding (anatomie), in de anatomie het opensnijden van menselijke of dierlijke lichamen om kennis te vergaren.